Ури́цкий — остановочный пункт Московской железной дороги в Брянском районе Брянской области. Находится  в одноимённом населённом пункте в составе Стекляннорадицкого сельского поселения.

Остановочный пункт расположен на линии Брянск—Фаянсовая, между платформой Мальцевская и станцией Пунка. Через этот же разъезд проходит так называемый Брянский обход (альтернатива главному ходу Москва — Киев, через станцию Брянск-Орловский). Годом основания станции официально считается 1929 год, однако в довоенные годы этот разъезд не только носил иное название (Бабки), но и располагался в ином месте — примерно в 2 км к северо-востоку, где ныне находится платформа 225 км.

Примечания

Ссылки 
Урицкий на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Брянской области